Рен може да се односи на:

 Хрен, често правописно неправилно као „рен”, зељаста биљка
 Рен (река), река у Француској
 Рен (Француска), град у Француској
 ФК Рен, фудбалски клуб из истоименог града у Француској
 Рен (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Рен (египатска митологија), име, староегипатски животни елемент
 Рен (лист), часопис који је излазио у Новом Саду 1867.